Sarnowo (gromada w powiecie nidzickim)
 Sarnowo (gromada w powiecie włocławskim)
 Sarnowo (gromada w powiecie żuromińskim) (mławski/żuromiński)